Норшелланн () — территория Дании, общий термин для обозначения северо-восточной Зеландии. Может применяться к одноимённому острову, региону или одномуda из избирательных округовda датского парламента.

Также может означать:
 «Норшелланн» — датский футбольный клуб из города Фарум.
  — датский женский футбольный клуб из города Фарум.
  — датский гандбольный клуб из города .

См. также 
 «Нордзеланд Кобраз» () — название датского хоккейного клуба «Рунгстед Сайер Кэпитал» из Рунгстеда в 2004—2009 годах.